Jota può essere

Jota, danza tradizionale spagnola
Jota, minestra friulana, istriana e triestina
JOTA, Jamboree On The Air, attività scout di rilevanza mondiale
Jota, lettera dell'alfabeto greco
J, decima lettera dell'alfabeto di 26 grafemi. Si scrive j (in minuscolo) o J (in maiuscolo)

Persone
Jota, pseudonimo del calciatore portoghese Diogo José Teixeira da Silva
Jota, pseudonimo del calciatore portoghese João Pedro Neves Filipe
Jota, pseudonimo del calciatore spagnolo José Ignacio Peleteiro Ramallo
Jota, pseudonimo del calciatore portoghese João Tiago Serrão Garcês